Підгайний — українське прізвище
 Підгайний Семен — сотник Березненської сотні Чернігівського полку Гетьманщини (1654);
 Підгайний-Калнишевський Йосип — полковник Кодацької паланки Війська Запорозького Низового (1768—1769), племінник Петра Калнишевського;
 Підгайний Леонід Єрофійович — письменник, літературознавець;
 Підгайний Богдан Володимирович — діяч УВО і ОУН, виконавець вдалого замаху на шкільного куратора Галичини Станіслава Собінського.
 Підгайний Семен Олександрович — історик, археограф,  член-основоположник УРДП, державний секретар ДЦ УНР (1948).
 Підгайний Степан — борець за незалежну Україну, кулеметник УПА у сотні «Буйних» (ВО-3 «Лисоня»).
 Підгайний Сергій Григорович — голова Укравтодору.

Українські прізвища